Nordlys er på den nordlige halvkugle en gængs betegnelse for Polarlys.

Nordlys kan også have følgende betydninger:

 Nordlys (avis) - En norsk avis
 Nordlys (dokumentarfilm) - en dansk dokumentarfilm fra 2009 instrueret af Kristoffer Kiørboe.
 Norðlýsið (avis) - en færøsk avis
 Nordlyset - et tidsskrift udgivet af Steen Steensen Blicher og  J.M. Elmenhoff, der udkom 1827-30
 MS Nordlys (1950) - et 2.162-ton passager- og fragtskib søsat den 28. juli 1950 af Aalborg Værft og indsat på Hurtigruten. Skibet blev beskadiget af en brand i Sarpsborg den 13. april 1988 og sank under bugsering til værft i Bilbao i Spain den 31. maj 1988.
 MS Nordlys (1993) - et 11.204-ton passager- og fragtskib søsat den 13. august 1993 af Volkswerft GmbH i Stralsund i Tyskland og indsat på Hurtigruten.
 Nordlys (album) - det andet studiealbum af det tyske goth/folk-band Midnattsol udgivet i 2008.